észak-koreai labdarúgó, a  SC csatára.

Jegyzetek 

1992-ben született személyek
Észak-koreai labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek